То́мас Кри́стофер Кэ́ннон (; 28 декабря 2002, Эйнтри, Мерсисайд, Англия) — ирландский и английский футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Престон Норт Энд».

Клубная карьера 
Том Кэннон — воспитанник молодёжной академии футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал возрасте 10 лет. Первый профессиональный контракт с клубом подписал 10 марта 2021 года. В августе 2022 года продлил контракт с «Эвертоном» до 30 июня 2025 года.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 8 ноября 2022 года, когда Кэннон вышел на замену в матче Кубка Английской лиги против клуба «Борнмут». Четырьмя днями позже в матче против того же соперника состоялся дебют футболиста в АПЛ: Кэннон вновь вышел на замену.

10 января 2023 года на правах аренды до конца сезона 2022/23 перешёл в клуб «Престон Норт Энд».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Ирландии
Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»